Sambeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sambeng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,20, long 110,71), 
 Desa Sambeng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 109,82), 
 Desa Sambeng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,69, long 109,97), 
 Desa Sambeng (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kecamatan Sambeng, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Sambeng (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 111,14), 
 Desa Sambeng (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar